Svetovni pokal v alpskem smučanju, 2001.

Skupne uvrstitve: moški 

-Dobitniki kristalnega globusa:

Skupne uvrstitve: ženske 

-Dobitnice kristalnega globusa:

Viri 
 (moški)
 (ženske)

2001
2001 v športu